L'Ateneu Popular de Ponent de Lleida és una entitat cultural fundada l'any 1979, alhora que els ajuntaments democràtics, enmig d'un context de gran mobilització ciutadana a redòs dels moviments veïnals de la ciutat de Lleida, sobretot a la reivindicació de la millora del Clot de les Granotes. Al llarg de tots aquests anys, l'entitat ha esdevingut un referent de la vida cultural i civil de la ciutat.

L'Ateneu Popular de Ponent és una entitat oberta en la qual els seus associats poden dur a terme les activitats que desitgin. A partir de la coincidència d'interessos entre diferents grups de persones es van crear les seccions de l'entitat amb el clar propòsit de fer ciutadania, de ser un referent de la vida cultural i civil de Lleida, a la vegada que donar uns bons serveis als associats lúdics, formatius i culturals amb la voluntat de projectar cap al conjunt de la societat lleidatana les activitats.

Referències

Bibliografia 
 Sagués San José, Joan. Ateneu Popular de Ponent (1979-2005), vint-i-cinc anys en imatges. Lleida: Pagès Editors, 2005. ISBN 84-9779-260-2.
 Ressò de Ponent. Revista de l'Ateneu Popular de Ponent a Dialnet.

Entitats de Lleida
Entitats culturals
Entitats memorialistes de Catalunya